Przewoźna wciągarka z urządzeniem przetwarzającym – samojezdna maszyna dźwignicowa służąca do przenoszenia kłód i umieszczania ich na ciężarówce dostawczej. Używana jest głównie w terenie trudno dostępnym dla innych maszyn. Przenoszenie może odbywać się za pomocą specjalnych przewodów lub chwytaka.

Maszyny leśne
Dźwignice